Hurstville kan syfta på följande platser:

Australien 

 Hurstville Grove, del av en befolkad plats, New South Wales, Kogarah, 
 Hurstville (region i Australien), New South Wales, 

Robotskapade Australienförgreningar